Ingrid Noll (1935, Xangai), escriptora alemanya
 Shannon Noll (1975), cantant australià